Kerns ist der Name folgender Orte:

 Kerns, politische Gemeinde im Schweizer Kanton Obwalden
 Kerns (Ontario), Verwaltungseinheit im Timiskaming District, Ontario, Kanada
 Kerns (Portland), Ortsteil von Portland, Multnomah County, Oregon, USA

Kerns ist der Familienname folgender Personen:

 Brian D. Kerns (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Frank Kerns (1933–2015), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Jennifer Kerns (* 1976), US-amerikanische Basketballspielerin und -trainerin
 Joanna Kerns (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Kerns (1932–1989), US-amerikanischer Opernsänger
 Sandra Kerns (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Kern